Вечната ранглиста на аржентинската Примера дивисион включва всички мачове, изиграни в първа дивизия от 1931 до 2010 г. включително. Отборите с удебелен шрифт участват в първенството през сезон 2011/2012.

Ранглиста

Бележки

Източници 
 Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Турнири по футбол в Аржентина